Nadarević est un patronyme porté notamment par :

  (1987-), joueur de football bosniaque ; 
 Mustafa Nadarević (1943-2020), acteur yougoslave, bosnien et croate de cinéma et de théâtre ;
 Safet Nadarević (1980-), footballeur international bosnien.